

Прізвище 

Леслі ( — прізвище:

 Олександр Леслі, 1-й граф Лівен (; бл. 1580—1661) — шотландський полководець, ковенантер, учасник громадянських воєн в Англії 1642—1646 рр..
 Олександр Ульянович Леслі — генерал російської служби, засновник російської гілки роду Леслі.
 Джон Леслі, 6-й граф Роутсі (; ????−1641), — Шотландський політичний діяч, один з ініціаторів ковенантського руху.
 Джон Леслі (фізик) (; 1766—1832) — англійський фізик, з 1805 року професор математики, а з 1819 року професор фізики в університеті в Единбурзі.
 Джон Леслі (порноактор) (; 1945—2010) — американський порноактор, режисер і сценарист.
 Джон Леслі (філософ) — філософ.
 Джон Леслі (легкоатлет) — легкоатлет.
 Девід Леслі (; 1600—1682) — барон Ньюарк, шотландський полководець, ковенантер, учасник громадянської війни в Шотландії 1644 — 1646 рр.
 Елджин Леслі (; 1883—1944) — американський оператор епохи німого кіно
 Ендрю Леслі, 5-й граф Роутсі
 Ефімія Леслі
 Кріс Леслі (; 1972) — британський політик-лейборист.
 Маріот Леслі (; 1954) — британський дипломат.
 Роуз Леслі (; 1987) — британська акторка.
 Френк Леслі (, спр. ім'я Генрі Картер; 1821—1880) — відомий англійський та американський художник-гравер, видавець.
 Ян Леслі (; 1942) — австралійський тележурналіст і корпоративний комунікатор.

Ім'я 

Леслі — чоловіче і жіноче ім'я:

 Леслі Гровз — американський генерал, організатор Мангеттенського проекту.
 Леслі Мінг — сучасний американський ударник.
 Леслі Менва — сучасна американська актриса.
 Леслі Нільсен — сучасний американський кіноактор.
 Леслі Енн Воррен — сучасна американська актриса.
 Леслі Холл — американська виконавиця сатиричного репу, володарка колекції светрів зі стразами.

Топонім

Леслі — місто, штат Арканзас
 Леслі — місто, штат Джорджія
 Леслі — місто, штат Мічиган
 Леслі — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Клан Леслі в Шотландії
 Замок Леслі в Ірландії.
 Великий Леслі — головний персонаж фільму Великі перегони.
 Алекс Леслі — псевдонім російського письменника і спокусника.

Англійські імена
Шотландські імена